Kotzenhof ist der Ortsname von

 Kotzenhof (Lauf an der Pegnitz), Ortsteil der Stadt Lauf an der Pegnitz, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Kotzenhof (Oberviechtach), Ortsteil der Stadt Oberviechtach, Landkreis Schwandorf, Bayern